Хмость — река в Смоленской области, правый приток Днепра. Длина — 135 км. Площадь водосборного бассейна — 636 км². Средний расход воды — 4,5 м³/с.

Исток на Духовщинской возвышенности (в самой высокой её части) южнее д. Бобыли в Духовщинском районе Смоленской области. Протекает на юго-восток по Духовщинскому и Кардымовскому районам Смоленской области. Устье находится в заболоченной местности, вдали от населённых пунктов. Пойма реки сильно заболочена, почвы подзолисто-болотные. Притоки (всего 46): левые — Мошна, Крупица, Бабинка; правые — Ольшанка (Ольха) и её приток Терехинка.

В пойме реки встречается Лунник оживающий, который был занесён в красную книгу СССР.

В древности между истоком Хмости и истоком Жереспеи (бассейн Западной Двины, расстояние около 2 км) здесь существовали волоки, часть пути «из варяг в греки». Во время Великой Отечественной Войны в июле 1943 году немецким командованием по берегу реки Хмость была создана одна из оборонительных полос.

На реке в Кардымовском районе построена ГЭС мощностью 200 кВт.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Смоленской области
 Объект на sur-base.ru

Притоки Днепра
Реки Духовщинского района
Реки Кардымовского района
Реки Смоленского района Смоленской области